Słowo Suria może dotyczyć:
 Suria – singapurski kanał telewizyjny
  – malezyjska stacja radiowa

Zobacz też 
 Súria – gmina w Hiszpanii, w Katalonii, w prowincji Barcelona